El término sueldo puede hacer referencia a: 

Sueldo, salario
Sueldo, antigua moneda
Sueldo jaqués, subunidad monetaria derivada de la libra jaquesa